Miejscowości w Polsce
 Czarny Las-Kolonia – nazwa przed 2023 r. wsi w woj. lubelskim w pow. biłgorajskim, w gminie Józefów
 Czarny Las-Kolonia – część wsi Czarny Las w woj. łódzkim w pow. łaskim, w gminie Buczek
 Czarny Las-Kolonia – część wsi Czarny Las w woj. łódzkim w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno